Банк Англии (, официальное название ) — особый публично-правовой институт Соединённого Королевства, выполняющий функции центрального банка. Он организует работу Комитета по денежной политике, который отвечает за управление денежно-кредитной политикой страны.

История 
Первоначально был учреждён в 1694 году как частный акционерный банк, с целью поддержки Англии в войне с Францией. Учреждение было оформлено законом Таннеджа (Tunnage Act). Капитал банка в момент образования составлял 1 200 000 фунтов стерлингов; одновременно банку было разрешено выпустить собственные банкноты на данную сумму. В 1697 году капитал банка был увеличен с соответствующим увеличением лимита выпуска банкнот; также банк получил монопольное право на обработку платежей в пользу правительства Англии и ведение расчетов правительства. С 1751 года банк управляет государственным долгом Англии. В 1844 ему был присвоен статус центрального банка страны, в 1946 он национализирован, а в 1997 получил статус независимой публичной организации, самостоятельной в проведении денежной политики, полным собственником которой является Солиситор министерства финансов от имени правительства.

С 1734 года располагается по адресу Thread-needle Street, Лондон, в здании, спроектированном архитектором Джоном Соуном, — впоследствии оно было перестроено Гербертом Бейкером.

Структура управления 
Банк Англии управляется Советом Директоров. Он состоит из Управляющего (the Governor), двух его заместителей (Deputy Governors) и 16 членов Совета (Non-Executive Directors). Все они назначаются королевским указом после утверждения Парламентом Великобритании.

Управляющий и его заместители назначаются на пять лет, члены Совета Директоров — на четыре года. Все они могут назначаться и на следующие сроки.

Совет Директоров должен проводить свои заседания не реже одного раза в месяц. В его компетенцию входят все вопросы управления банком, кроме вопросов кредитно-денежной политики, которыми занимается специальный Комитет по денежной политике (The Monetary Policy Committee, MPC).

Председатель Банка Англии также является главой Комитета по кредитно-денежной политике. Остальные члены этого органа подбираются из числа известных экономистов, не работающих в самом Банке.

Управляющие Банком 
 1911—1913 — Альфред Коул
 1913—1918 — Уолтер Канлифф
 1918—1920 — Сэр Брайен Кокейн
 1920—1944 — Монтегю Норман
 1944—1949 — Лорд Томас Катто
 1949—1961 — Кэмерон Кобболд (барон Кобболд с 1960-го)
 1961—1966 — Роуленд Баринг
 1966—1973 — Лесли О’Брайен
 1973—1983 — Гордон Ричардсон
 1983—1993 — Робин Лей-Пембертон
 1993—2003 — Эдвард Джордж
 2003—2013 — Мервин Кинг
 2013—2020 — Марк Карни
 2020—н. в. —

Функции 
Банк Англии выполняет все функции центрального банка. Наиболее важными из них предполагается поддержание стабильности цен и поддержка экономической политики Правительства, для обеспечения экономического роста. С этой целью банк решает задачи в следующих ключевых областях:
 Поддержание стабильности курса и покупательной способности национальной валюты. Для обеспечения этой цели проводится соответствующая политика процентных ставок, подразумевающая соответствие реальной ситуации инфляционной цели (на 2019 — 0,75 % годовых), которая определяется правительством.
 Поддержание стабильности финансовой системы, как национальной, так и мировой.
 Обеспечение финансовой стабильности предполагает защиту от угроз для всей финансовой системы. Угрозы исследуются органами надзора и аналитическими службами Банка. Угрозы устраняются путём финансовых и других операций, как на национальном рынке так и за рубежом. В исключительных случаях Банк может выступать в качестве «кредитора последней инстанции».
 Обеспечение эффективности финансового сектора Великобритании.
 
Банк сотрудничает с рядом других учреждений для обеспечения как денежной, так и финансовой стабильности, в том числе:
 Казначейство Её Величества (HMS Treasury);
 Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Services Authority);
 Другие центральные банки и международные организации, с целью совершенствования международной финансовой системы.
В 1997 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Банком Англии, Казначейством и Управлением по финансовому регулированию и надзору, описывающий условия и принципы взаимодействия этих организаций для обеспечения общей цели повышения финансовой стабильности.

Банк Англии обладает монополией на выпуск бумажных денег в Англии и Уэльсе. Банки Шотландии (The Royal Bank of Scotland, The Bank of Scotland и Clydesdale Bank) и Северной Ирландии (Bank of Ireland, First Trust Bank, Northern Bank и Банк Ольстера) сохранили право выпуска собственных банкнот, но их эмиссия должна быть подкреплена наличием депозита в размере 1:1 в Банке Англии, за исключением нескольких миллионов фунтов, которые они имели в обороте в 1845 году. В 2002 году Банк решил продать свои предприятия по печати банкнот компании De La Rue.

С 1997 года Комитет по денежной политике несёт ответственность за установление официальных процентных ставок. Однако, вместе с тем решением о предоставлении Банку операционной независимости, в 1998 году ответственность за управления государственным долгом была возложена на новую структуру — Департамент по управлению Государственным долгом Великобритании (UK Debt Management Office), которой в 2000 году также были переданы функции по управлению финансами Правительства. С 2004 года функции регистратора для облигаций Правительства Англии (также известных как Британские государственные облигации (Gilts)) переданы компании Computershare.

2 июня 2016 года был анонсирован выпуск первых пластиковых банкнот. Полимерная купюра достоинством в 5 фунтов стерлингов, на которой изображен один из известных британских премьер-министров Уинстон Черчилль, появится в обращение с 13 сентября. Позже планируется выпустить пластиковые купюры в 10 и 20 фунтов.

См. также 
 Funding for Lending Scheme (Англия)
 Экономика Великобритании
 Банки Великобритании

Источники

Литература

Ссылки 
 Сайт Банка Англии
 Акт Парламента 1694 г. о создании Банка Англии (Bank of England Act 1694)

Великобритания
Банки, основанные в 1694 году
Появились в 1694 году в Великобритании
Банки Великобритании
Группа надзорных органов международных финансовых центров
Здания, спроектированные Джоном Соуном